Michiel van der Voort (beeldhouwer), Belgisch beeldhouwer
 Michiel van der Voort (letterkundige), Belgisch letterkundige